

Cinema
La fuga – film diretto da Luis Saslavsky (1937)
La fuga – film diretto da Norman Foster (1944)
La fuga (Dark Passage) – film diretto da Delmer Daves (1947)
La fuga – film diretto da Paolo Spinola (1964)
La fuga – cortometraggio diretto da Adrián Izmukler e Adrián Szmukler (1996)
La fuga – film diretto da Eduardo Mignogna (2001)
La fuga – film diretto da Stefano Calvagna (2016)
La fuga – film diretto da Sandra Vannucchi (2019)

Letteratura 
 La fuga – titolo alternativo di Giungla umana (Dark Passage), romanzo di David Goodis del 1946
 La fuga – romanzo di Catherine Lanigan, I nuovi bestsellers n. 208

Teatro
La fuga – pièce di Michail Bulgakov

Musica
La Fuga – gruppo musicale rock originario della Cantabria, Spagna